Ska-P en concierto est un album live sorti en édition limitée réservée à la France du groupe de ska espagnol Ska-P. Ce sont des extraits de leur vidéo Seguimos en pie, disponible en VHS et DVD.

Morceaux

Liens externes 
 http://www.discogs.com/Ska-P-En-Concierto/release/4394024

Album live sorti en 1999
Album de Ska-P